Isabelle de Bragance peut désigner diverses personnalités monarchiques :
 Isabelle de Bragance (1846-1921) ou Isabelle du Brésil, princesse impériale du Brésil.
 Isabelle-Marie de Bragance (1801-1876) ou Isabelle-Marie de Portugal, infante de Portugal.
 Isabelle d'Orléans-Bragance (1911-2003), épouse d'Henri d'Orléans.
 Isabelle de Bragance  (1402-1465), épouse de Jean de Portugal.
 Isabelle de Bragance (1514-1576), épouse d'Edouard d'Aviz